Е́герская слобода́:
 Егерская слобода (Гатчина)
 Егерская слобода (Петергоф)